Sigh No More kan ha flera betydelser:

Sigh No More (album med Gamma Rays)
Sigh No More (album med Mumford & Sons)